

Geografia

Austria 
 Rattenberg – città nel distretto di Kufstein (Tirolo)
 Rattenberg – frazione di Fohnsdorf, comune nel distretto di Murtal (Stiria)

Germania 
 Rattenberg – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)